Warschau in Polen is in verschillende veldslagen de plaats van treffen geweest. De belangrijkste zijn:
 Beleg van Warschau (1656), Warschau wordt door Polen heroverd op de Zweden op 30 juni 1656, tijdens de Deluge
 Slag bij Warschau (1656), slag buiten de stad van 18 tot 20 juli 1656, tijdens de Deluge, waarop Warschau voor de tweede maal door de Zweden wordt ingenomen
 Slag van Warschau (1705), uitgevochten op 31 juli 1705 tijdens de Grote Noordse Oorlog
 Opstand van Warschau (1794), ook wel bekend als de Insurrectie van Warschau, in de vroegste stadia van de Kościuszko-opstand
 Slag van Warschau (1794), tijdens de Kościuszko-opstand.
 Slag van Warschau (1831), tijdens Novemberopstand
 Slag van Warschau (1915), tijdens de Eerste Wereldoorlog
 Slag om Warschau (1920), tijdens de Pools-Russische Oorlog (1919-1921)
 Slag van Warschau (1939), beleg van Warschau tijdens de invasie van Polen, bij het begin van de Tweede Wereldoorlog
 Slag van Warschau (1944), ook wel bekend als de Warschau-opstand. Zie ook Slag bij Radzymin (1944)

Er werden ook verscheidene veldslagen uitgevochten over de controle van de stad in de nabijheid van Warschau die onder verschillende namen bekendstaan:
 Slag bij Warka, tijdens de Deluge
 Slag bij Raszyn (1809), tijdens de Pools-Oostenrijkse Oorlog, onderdeel van de Napoleontische Oorlogen met de Vijfde Coalitie
 Slag bij Olszynka Grochowska, tijdens de Novemberopstand
 Slag bij Wawer, tijdens de Novemberopstand
 Slag bij Raszyn (1920), tijdens de slag van Warschau (1920)
 Slag bij Radzymin (1920), tijdens de slag van Warschau (1920)
 Slag bij Radzymin (1944), tijdens de Warschau-opstand, een botsing tussen Sovjet- en Duitse tanklegers